flisz (geologia) – zespół skał osadowych 
 flisz (brydż) – brydżowa konwencja licytacyjna